

Championnat Masculin

Poule A 
 CAM Bordeaux
 SS La Romagne
 Raquette Marmandaise
 4S Tours
 UJAL Roncq
 ASC Rennes
 ACR Cléon
 ASPTT Paris

Championnat Féminin

Poule A 
 AUVR Rillieux
 US Kremlin Bicêtre
 AC Boulogne-Billancourt
 TT Saint-Germain
 AS Cadillac
 CAM Bordeaux
 AS Salbris
 Montpellier TT

Nationale 2